Кристина Лујза од Етингена () је била војвоткиња од Брауншвајг-Волфенбитела. 

Рођена је 30. марта 1671, у граду Етинген ин Бауерн, а умрла 12. новембра 1747, у Бланкенбургу. Дана 22. априла 1690. се удала за Луја Бруншвиског. Унука јој је била аустријска царица Марија Терезија. 

Била је шесто дете Алберта Ернста од Етингена и његове супруге Кристине Фредерике од Виртемберга.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

 Родословље

Рођени 1671.
Умрли 1747.
Династија Етинген